Skaftö kan avse:

Geografi

Sverige 

 Skaftölandet, ö, Västra Götalands län, 
 Skaftö församling, Lysekils kommun, Västra Götalands län, 1888– 
 Skaftö socken– socken i Lysekils kommun 1888–
 Skaftö landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län 1892–1951
 Skaftö distrikt – ett distrikt i Lysekils kommun och Västra Götalands län 2016–

Åland 

 Skaftö, del av Bärö (Kumlinge, Åland),

Se även
 HMS Skaftö – flera olika örlogsfartyg